Ілішуа () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Уріу.
 Ілішуа () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Сермешаг.